Memoriał Henryka Łasaka 2019 – 20. edycja wyścigu kolarskiego Memoriał Henryka Łasaka, która odbyła się 11 sierpnia 2018 na liczącej ponad 175 kilometrów trasie wokół Suchej Beskidzkiej. Wyścig był częścią UCI Europe Tour 2018.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2018
2018 w polskim sporcie
UCI Europe Tour 2018